Ленинское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ленинское — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Ленинское — село в Карабалыкском районе Костанайской области, упразднено в 2000-е годы.
 Ленинское — село в Сарыкольском районе Костанайской области.
 Ленинское — село в Тарановском районе Костанайской области, упразднено в 2017 году.
 Ленинское — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Ленинское — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.
 Ленинское — название села Куншалган до 2007 года, Ерейментауский район Акмолинской области.
 Ленинское — название села Кос-Истек до 1990-х годов, Каргалинский район Актюбинской области.
 Ленинское — название села Жамбыл до 2010 года, Темирский район Актюбинской области.
 Ленинское — название села Динмухамеда Кунаева до 2000 года, Шуский район Жамбылской области.
 Ленинское — название села Маштексай до 1990-х годов, Жангалинский район Западно-Казахстанской области.
 Ленинское — прежнее название села Узунколь — районного центра Узункольского района Костанайской области.
 Ленинское — название села Казыгурт Туркестанской области до 1993 года.

Киргизия 
 Ленинское — село в Аламудунском районе Чуйской области.
 Ленинское (ранее Покровское) — название села Куршаб до 2003 года, Узгенский район Ошской области.

Россия 
 Ленинское — село в Смоленском районе Алтайского края.
 Ленинское — село в Архаринском районе Амурской области.
 Ленинское — деревня в Иглинском районе Башкортостана, Балтийский сельсовет.
 Ленинское — деревня в Иглинском районе Башкортостана, Кальтовский сельсовет.
 Ленинское — село в Мишкинском районе Башкортостана.
 Ленинское — село в Николаевском районе Волгоградской области.
 Ленинское — село в Ленинском районе Еврейской автономной области.
 Ленинское — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Ленинское — посёлок городского типа в Шабалинском районе Кировской области.
 Ленинское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Ленинское — село в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Ленинское — село в Баганском районе Новосибирской области, упразднено в 2013 г.
 Ленинское — село в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Ленинское — село в Михайловском районе Приморского края.
 Ленинское — село в Хорольском районе Приморского края.
 Ленинское — село в Энгельсском районе Саратовской области.
 Ленинское — село в Кирсановском районе Тамбовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ленинское — село в Красногвардейском районе.
 Ленинское — село в Ленинском районе.
 Ленинское — исчезнувшее село в Кировском районе.

Украина 
Днепропетровская область
 Ленинское — до 2016 года название села Степное в Межевском районе.
 Ленинское — до 2016 года название села Богдановка в Солонянском районе.
 Ленинское — до 2016 года название села Грушевка в Апостоловском районе.

Донецкая область
 Ленинское — село в Амвросиевском районе.
 Ленинское — село в Новоазовском районе.
 Ленинское — село в Старобешевском районе.
 Ленинское — до 2016 г. название посёлка городского типа Пивденное в Торецком городском совете.
 Ленинское — до 2016 г. название села Григоровка в Покровском районе.

Житомирская область
 Ленинское — до 2016 г. название села Квитневое в Любарском районе.

Запорожская область
 Ленинское — до 2016 года название села Мирное в Акимовском районе.
 Ленинское — до 2016 года название села Дружное в Бильмакском районе.

Киевская область
 Ленинское — до 2016 г. название села Тарасовка в Сквирском районе.

Кировоградская область
 Ленинское — до 1992 года название села Голубиевичи в Компанеевском районе.
Ленинское — до 2016 года название села Пасечное в Маловисковском районе.

Луганская область
 Ленинское — посёлок городского типа в Свердловском городском совете.

Сумская область
 Ленинское — до 2016 года название села Спасское в Кролевецком районе.
 Ленинское — до 2016 года название села Мирное в Лебединском районе.
 Ленинское — до 2016 года название села Степовое в Сумском районе.

Харьковская область
 Ленинское — до 2016 г. название посёлка Дружба в Красноградском районе.
 Ленинское — до 2016 г. название села Зёлёный Клин в Сахновщинском районе.

Херсонская область
 Ленинское — посёлок в Нововоронцовском районе.
 Ленинское — до 2016 г. название села Карабулат в Скадовском районе.

Хмельницкая область
 Ленинское — до 2016 г. название села Лесовое в Староконстантиновском районе.
 Ленинское — до 2016 г. название села Подлески в Теофипольском районе.
 Ленинское — да 2016 г. название села Вишнёвое в Чемеровецком районе.

Черкасская область
 Ленинское — до 2016 г. название села Богдановка в Драбовском районе.
 Ленинское — до 2016 г. название села Чубовка в Смелянском районе.
 Ле́нинское — до 2016 г. название села Степовое в Чернобаевском районе.

См. также 
 Диброво-Ленинское

 
 
 
 Ленинское Возрождение
 Нижнеленинское